Фа́ткин — фамилия. Известные носители:

 Фаткин, Сергей Степанович (1918—1999) — советский лётчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (1945). 
 Фаткин, Михаил Александрович — главный механик шахты комбината «Тулауголь», Лауреат Государственной премии СССР (1969).